Dracaena може да се отнася за:
 Драцена, род растения
 Кайманови гущери, род животни